Norwich Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Norwich Township (Missaukee County, Michigan)
 Norwich Township (Newaygo County, Michigan)
 Norwich Township (North Dakota)
 Norwich Township (Franklin County, Ohio)
 Norwich Township (Huron County, Ohio)
 Norwich Township (Pennsylvania)